Архиепархия Са́нса (Сено́нская архиепархия, ) — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Осер, Франция. Архиепархия Санса располагается в историческом регионе Бургундия и распространяет свою юрисдикцию на территорию департамент Йонна. Архиепархия Санса входит в церковную провинцию Дижона. Кафедральным собором архиепархии Санса является церковь святого Стефана. Резиденция епископа находится в городе Осер.

История 

Епархия Санса была основана в 240 году. Церковная традиция приписывает распространение христианства в Бургундии святым Савиниану и Потенциану. Первым епископом, упоминаемым в исторических источниках, является Агреций, который называется в этих документах тринадцатым епископом города Санса. Агреций занимал кафедру Санса в 475 году. В IV веке епархия Санса была возведена в ранг архиепархии. В то время в митрополию Санса входили епархии городов Шартра, Осера, Мо, Парижа, Орлеана, Невера и Труа.

2 января 876 года Римский папа Иоанн VIII назначил архиепископа Санса апостольским викарием Галлии и Германии.
В 1140 году архиепископ Анри осудил учение Пьера Абеляра. С сентября 1163 года по апрель 1165 года Санс был резиденцией Римского папы Александра III. С XII века начинается постепенное снижение политического и церковного значения Санса, который стал уступать Лиону и Парижу. В последнее десятилетие XII века архиепископ Мишель де Корбей боролся с манихейским движением, распространившимся в его архиепархии. Это движение было осуждено на местном Синоде в 1198 году.

В 1622 году из архиепархии Санса отделилась епархия Парижа, ставшая архиепархией.

После Французской революции и принятия закона «Гражданское устройство духовенства» статус архиепархии Санса был понижен до уровня епархии. 29 ноября 1801 года после заключения конкордата с Францией Римский папа Пий VII издал буллу Qui Christi Domini, которой упразднил епархию Санса, а её территорию передал архиепархии Парижа.

После конкордата, заключённого в 1817 году, епархия Санса была восстановлена, но это решение Ватикана не было утверждено во французском Парламенте. Юридически епархия Санса была восстановлена 6 октября 1822 года буллой Paternae charitatis Римского папы Пия VII. На территории бывшей епархии Осера была реорганизована восстановленная архиепархия Санса. К митрополии Санса были присоединены епархии Труа, Невера и Мулена.

6 июня 1823 года Римский папа Пий VII выпустил буллу Antissioderensi ecclesiae, которой представил архиепархии Санса прибавлять к своему названию город Осер.

С XIX века в Сансе стали усиливаться идеи антиклерикализма, который значительно повлиял на ситуацию в архиепархии до такой степени, что уже в конце XX века территория архиепархии Санса стала рассматриваться Святым Престолом как миссионерская территория. В настоящее время численность верующих в архиепархии Санса по сравнению с другими французскими епархиями характеризуется самым низким процентом (60 % от общего числа населения). Для миссионерской деятельности 15 августа 1954 года Святой Престол учредил специальную миссионерскую структуру - территориальную прелатуру под названием «Миссия Франции», центр которой стал располагаться на территории архиепархии Санса в городе Понтиньи.

В 1973 году кафедра архиепархии Санса была переведена из Санса в город Осер.

С 1996 года архиепископ Санса является также ординарием Территориальной прелатуры французских миссий.

6 декабря 2002 года вошла в церковную провинцию Дижона.

Ординарии архиепархии 
 святой Савиниан;
 святой Потенциан;
 Леонтий;
 Северин (344);
 Авдакт;
 Гераклиан;
 Лунарий;
 Симплиций;
 святой Урсицин;
 Феодор;
 Сиклин;
 святой Амвросий;
 святой  (475);
 святой Ираклий I;
 святой Павел;
 святой Лев (533 — 538);
 Конститут (549 — 573);
 святой Анфим (581 — 585);
 святой  (614);
 Хоноберт;
 Рихер I (627);
 Хильдегарий (632 — 637);
 Арментарий (650 — 654);
 святой Арнульф;
 святой Эммон (660 — 668);
 святой Гундеберт;
 Ламберт (680 — 683);
 святой  (683);
 святой Гаугерик (696);
 святой Эббон (711);
 Мерульф;
 Ардоберт (744);
 Луп II (765);
 Виллихарий (769);
 Годескальк;
 Пётр I;
 Виллебальд;
 Бернард (797);
 Рагимберт;
 Магн (797 — 817);
 Иеремия (822 — 828);
 святой Альдерик (836);
 Ганелон (837 — 865);
 Эгилон (866 — 871);
 Ансегиз (871 — 883);
 Эврард (884 — 887);
 Готье I (887 — 923);
 Готье II (923 — 927);
 Аудальд (927 — 932);
 Гильом I (932 — 938);
 Герлер (938 — 954);
 Хильдеман (954 — 958);
 Аршамбо де Труа (958 — 967);
 святой Анастасий (967 — 977);
 Севин (978 — 999);
 Леотерик (999 — 1032);
 Гельдуин (1032 — 1049);
 Майнард (1049 — 1062);
 Рихер II (1062 — 1096);
 Даимберт (1097 — 1122);
 Анри I Санглие (1122 — 1142);
 Юг де Туси (1142 — 1168);
 Гильом де Блуа (1169 — 1176);
 Ги I де Нуайе (1176 — 1193);
 Мишель де Корбейль (1194 — 1199);
 Пьер де Корбейль (1200 — 1222);
 Готье Ле Корню (1223 — 1241);
 вакантно (1241—1244);
 Жиль I Ле Корню (1244 — 1254);
 Анри Ле Корню (1254 — 1257);
 Гильом де Брос (1258 — 1267);
 Пьер де Шарни (1267 — 1274);
 Пьер д'Анизи (1274);
 Жиль II Корню (1275 — 1292);
 Этьенн Бекар де Пенуль (1292 — 1309);
 Филипп Лепортье де Марьньи (1310 — 1316);
 Гильом де Мелён (1316 — 1329);
 Пьер Роже де Бофор-Тюренн  (1329 — 1330) - будущий Римский папа Климент VI;
 Гильом II де Бросс (1330 — 1338);
 Филипп де Мелён (1338 — 1345);
 Гильом II де Мелён (1345 — 1376);
 Адемар Робер (1376 — 1384);
 Гонтье де Баньо (1385);
 Ги де Руа (1386 — 1390);
 Гильом де Дорман (1390 — 1405);
 Жан де Монтегю (1406 — 1415);
 вакантно (1415—1418);
 Анри де Савуази (1418 — 1422);
 Жан де Нантон (1422 — 1432);
 Луи де Мелён (1432 — 1474);
 Этьенн-Тристан де Салазар (1474 — 1519);
 Этьенн Понше (1519 — 1525);
 Антуан Дюпра (1525 — 1535);
 Луи де Бурбон-Вандом (1536 — 1557);
 Жан Бертран (1557 — 1560);
 Луи де Гиз (1560 — 1562);
 Никола де Пеллеве (1562 — 1591);
 вакантно (1591—1602);
 Рено де Бон (1602 — 1606);
 Жак Дави (1606 — 1618);
 Жан Дави дю Перрон (1618 — 1621);
 Октав де Сен-Лари де Бельгард (1621 — 1646);
 Луи-Анри де Пардайян де Гондрен (1646 — 1674);
 Жан де Монпеза де Карбон (1674 — 1685);
 вакантно (1685—1692);
 Ардуэн Фортен де Ла Огет (1692 — 1715);
 Дени-Франсуа Бутилье де Шавиньи (1715 — 1730);
 Жан-Жозеф Ланге де Жержи (1730 — 1753);
 Поль д’Альбер де Люин (1753 — 1788);
 кардинал Этьенн Шарль де Ломени де Бриенн (10 марта 1788 — 19 февраля 1794);
 епархия упразднена (1794—1822);
 кардинал Анн-Луи-Анри де Ла Фар (1 октября 1817 — 10 декабря 1829);
 блаженный Шарль-Андре-Туссен-Брюно де Рамон-Лаланд (09.01.1830 — 10.04.1830);
 Жан-Жозеф-Мари-Виктуар де Коснак (1830 — 1843);
 Меллон де Жолли (25.1.1844 — 22.04.1867);
 кардинал Виктор-Феликс Бернаду (1867 — 1891);
 Пьер-Мари-Этьенн-Гюстав Арден (1892 — 1911);
 Жан-Виктор-Эмиль Шенелон (1912 — 1931);
 Морис Фельтен (1932 — 1935);
 Фредерик-Эдуар-Камиль Лами (1936 — 1962);
 Рене-Луи Мари Стурм (1962 — 1977);
 Эжен-Мари Эрну (1977 — 1990);
 Жерар-Дени-Огюст Дефуа (1990 — 1995);
 Жорж-Эдмон-Робер Жильсон (1996 — 2004);
 Ив-Франсуа Патенотр (с 31.12.2004).

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 La France pontificale. Métropole de Sens. Sens et Auxerre  
 Булла Qui Christi Domini/ Bullarii romani continuatio, Tomo XI, Romae 1845, стр. 245–249  
 Булла Paternae charitatis/ Bullarii romani continuatio, Tomo XV, Romae 1853, стр. 577—585  
 Бреве Antissioderensi ecclesiae/ Bullarii romani continuatio, Tomo XV, Romae 1853, стр. 608—609  
 Pius Bonifacius Gams Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, стр. 628—630  
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi vol. 1 , стр. 447—448; vol. 2 , стр. 235; vol. 3 , стр. 298; vol. 4 , стр. 313; vol. 5, стр. 353—354; vol. 6, стр. 376 
 Migne, Encyclopédie théologique, t. IX, Paris 1851, стр. 351 — 354  
 Булла Ubi primum/ Pii IX Pontificis Maximi Acta. Pars prima, Vol. III, Romae 1864, стр. 34-48

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация  
 Информация  

Санс